Ненад Лукић је име и презиме следећих људи:
  (1968—2014), српски фудбалски голман
 Ненад Лукић (1992), српски фудбалер
 Ненад Лукић (1971), српски историчар

Референце